Уренья () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уренья, Маркос (род. 1990) — коста-риканский футболист, нападающий «Брондбю».
 Уренья, Хорхе (род. 1993) — испанский легкоатлет, специализирующийся в многоборье.

Составные фамилии 
 Алас-и-Уренья, Леопольдо (1852—1901) — испанский писатель, один из крупнейших литературных критиков конца XIX века.
 Молина Уренья, Хосе Рафаэль (1921—2000) — доминиканский государственный деятель, и. о. президента Доминиканской Республики.
 Энрикес Уренья, Педро (собственно Николас Федерико Энрикес Уренья; 1884—1946) — доминиканский филолог, журналист, педагог.

См. также 
 Урень (значения)